Velika nagrada Abu Dhabija (službeno:2017 Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix) utrka je bolida Formule 1. Održana je 26. studenog 2017. godine na stazi Yas Marina u Abu Dhabiju. Bila je to dvadeseta i posljednja utrka sezone 2017.

Sudionici utrke

* Zamjena, treći vozač

Izvještaj

Treninzi
Nijemac Sebastian Vettel u Ferrariju bio je najbrži na prvom slobodnom treningu, dok je na drugom i trećem treningu najbrži bio Englez Lewis Hamilton u Mercedesu.

Kvalifikacije
Valtteri Bottas osvojio je pole position u subotu, nakon što je u trećoj kvalifikacijskoj rundi bio brži od momčadskog kolege Hamiltona, dok je Daniel Ricciardo razdvojio Ferrarijeve vozače Vettela i Kimija Räikkönena.

Utrka
Cijela prva šestorka je na startu zadržala svoje pozicije. Najviše drame bilo je između Sergija Péreza i Nice Hülkenberga. Nijemac je u jednom zavoju blokirao kotače i potom je produžio ravno te stekao prednost u odnosu na Meksikanca. Kasnije je Hülkenberg zbog toga poteza dobio pet sekundi kazne. Romain Grosjean i Lance Stroll su vodili borbu za 13. mjesto. Francuz je na kraju krajeva uspio proći Strolla koji je nakon toga otišao u boks, a potom su bolidi nastavili kružiti stazom u Yas Marini bez ijednog dvoboja. Između svih vozača na stazi bilo je oko dvije do tri sekunde razmaka. Felipe Massa i Fernando Alonso su vodili borbu za 10. mjesto. Španjolac je imao zaostatak manji od jedne sekunde, ali nije uspio ozbiljnije zaprijetiti. 

Prvi od vodeće šestorke u boks je otišao Max Verstappen, a u 20. krugu i Ricciardo. Nakon toga u boks je otišao i trećeplasirani Vettel, a Ricciardo je u tom trenutku imao bliski susret s ogradom na stazi. Pri izlasku iz zavoja očešao je ogradu stražnjim krajem te slomio dio svog bolida. Australac je ubrzo parkirao svoj bolid na travi kraj staze i njegova utrka je bila završena. Žute zastave je iskoristio Bottas koji je ušao u boks po novi set guma.

U nastavku utrke, Alonso je uspio preteći Massu, a u 24. krugu vodeći Hamilton je otišao u boks. Britanac je imao 24 sekunde prednosti pred momčadskim kolegom, ali to nije bio dovoljno za zadržavanje vodstva i Bottas je vratio vodstvo. Pet krugova poslije se počeo razvijati dvoboj na samom vrhu. Hamilton je skinuo sekundu zaostatka i mogao je koristiti DRS. No, nakon dva kruga Hamilton je napravio grešku u trećem sektoru i pao je sekundu i pol iza Bottasa te je morao u lov krenuti ispočetka.

U 33. krugu u boks je ušao i Carlos Sainz. Međutim, mehaničari nisu dovoljno dobro pričvrstili prednju lijevu gumu na njegovom bolidu pa se pri izlasku na stazu pojavila i vatra iz tog kotača. Zbog toga svega je Španjolac morao parkirati bolid pa je i njegova utrka završila prerano. U posljednja 22 kruga nije bilo previše uzbuđenja na stazi, te je Bottas stigao do svoje treće pobjede u Formuli 1.

Najbrža vremena treninga

Rezultati kvalifikacija

Rezultati utrke

Zanimljivosti

Vozači
 3. pobjeda za Valtterija Bottasa.
 117. postolje za Lewisa Hamiltona.
 98. postolje za Sebastiana Vettela.
 4. najbolja startna pozicija za Valtterija Bottasa.
 Posljednja 269. utrka za Felipea Massu.

Konstruktor
 76. pobjeda za Mercedes.
 88. najbolja startna pozicija za Mercedes.

Ukupan poredak nakon 20 od 20 utrka

 Velika nagrada Brazila 2017. - Prošla utrka ← Formula 1 – sezona 2017.  → Sljedeća utrka -  Velika nagrada Australije 2018.

Izvori

Vanjske poveznice
 2017 Abu Dhabi Grand Prix StatsF1

Abu Dhabi-2017
Abu Dhabi